Isidoro Olvera fue un político y médico mexicano, pariente del cirujano homónimo, Isidro Olvera, quien fuera cirujano del Regimiento de Inválidos y profesor de Materia médica del nuevo Establecimiento de Ciencias Médicas, creado de la fusión del Real Colegio de Cirugía y la Facultad de Medicina de la Universidad. Nació en la ciudad de México en 1815.

Médico 
Obtuvo su título de médico a la edad de 16 años,  sin poder ejercer la profesión hasta alcanzar la mayoría de edad. Escribió los libros La electricidad o el principio vital de los animales en 1846 y Monografía sobre la epidemia del cólera.

Política 
Se mudó por cuestiones laborales a Toluca, donde llegó a ser prefecto político y diputado al Congreso local. En 1854, Antonio López de Santa Anna lo confinó a Tulancingo y posteriormente a Córdoba. Fue diputado al Congreso Constituyente de 1856, donde presentó proyectos de leyes que reglamentaban a la Guardia Nacional, el derecho a la propiedad y sobre la libertad de prensa. 

Siendo presidente del Congreso, se opuso al autogolpe de estado de Ignacio Comonfort luego de adherirse al plan de Tacubaya y desconocer así la constitución de 1857 que había jurado meses atrás, por lo que fue detenido. 

Escapó y se refugió en Querétaro, donde fue nuevamente apresado. Falleció en la ciudad de México en 1859.

Legado 
Justo Sierra, escribió en El Monitor Republicano de 1868 el poema En la muerte del joven Mariano Olvera, hijo del médico Isidoro Olvera, que murió contagiado de tifus al asistir a los enfermos del Hospital General. 

Diputados Constituyentes de 1842 de México
Diputados Constituyentes de 1857 de México
Diputados de la I Legislatura de México